Verteilung steht für:

 Verteilung einer Zufallsvariablen, Wahrscheinlichkeitsrechnung
 pharmakologische Verteilung eines Wirkstoffs im Verteilungsvolumen
 Stromkreisverteilung, siehe Elektrischer Verteiler
 Warenverteilung, siehe Distributionslogistik
 Wahrscheinlichkeitsverteilung, siehe Wahrscheinlichkeitsmaß
 Aufteilung auf Verkehrsträger im Verkehrswesen, siehe Modal Split

Siehe auch:
 Umverteilung (finanz- oder sozialpolitische Maßnahmen)
 Verteilungsprinzip, Art und Weise der Güterverteilung in einer Gesellschaft
 Verteilungsgerechtigkeit, Auswirkung und Bewertung der Güterverteilung

 Verteiler (Begriffsklärung)